Сезо́н 2011 го́да Вы́сшей ли́ги Ла́твии по футбо́лу  () — 43-й чемпионат Латвии по футболу, который прошёл со 2 апреля по 5 ноября 2011 года. Этот сезон стал 37-м под названием «Высшая лига», а также 20-м после восстановления независимости Латвии.

Участники 

По итогам сезона 2010 года Высшую лигу покинули футбольные клубы:
 «Транзит» — 9-е место в турнирной таблице (19 очков), заявление о добровольном выходе из Высшей лиги
 «Яуниба» — 10-е место в турнирной таблице (16 очков)
 «Блазма» — заявление о добровольном выходе из Высшей лиги

Из Первой лиги 2010 квалифицировались футбольные клубы:
 «Гулбене» — 1-е место в турнирной таблице (64 очка)
 «Юрмала» — 2-е место в турнирной таблице (46 очков), замена футбольного клуба «Транзит»

Турнирная таблица 

1 «Сконто» квалифицировался, как обладатель Кубка Латвии.

Лидеры чемпионата

Результаты матчей

Первая половина сезона 

Источник: 1-й круг , 2-й круг 1 По решению Арбитражного комитета ЛФФ, результат матча (1:1) был аннулирован, а клубу «Даугава» было засчитано техническое поражение.

Вторая половина сезона 

Источник: 3-й круг , 4-й круг 2 Матч был отменён по просьбе руководства клуба „Юрмала-VV“, но впоследствии „Юрмале-VV“ было засчитано техническое поражение.3 Из-за загруженности стадиона „Сконто“, матч прошёл в Даугавпилсе, на стадионе „Даугава“.4 По просьбе руководства клуба „Олимп“, два домашних матча были проведены на гостевых полях.5 На основании письма от клуба „Олимп“, а также в связи с тем, что вопрос уже был урегулирован с клубом „Елгава“, матч было решено провести в Елгаве.

Пояснения к таблицам

Переходные матчи

Олимп — Спартак 1:2

Спартак — Олимп 2:0

Лучшие бомбардиры 

* из них с пенальти.

Лучшие игроки месяцев

Лучшие игроки

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+6):
 17/09/2011 „Металлург“ — „Олимп“ 7:1
 25/09/2011 „Сконто“ — „Олимп“ 6:0
 Самая крупная победа гостей (+8):
 11/06/2011 „Олимп“ — „Вентспилс“ 0:8
 Наибольшее число голов в одном матче (8):
 11/06/2011 „Олимп“ — „Вентспилс“ 0:8
 15/06/2011 „Юрмала-VV“ — „Гулбене“ 5:3
 13/09/2011 „Металлург“ — „Гулбене“ 6:2
 17/09/2011 „Металлург“ — „Олимп“ 7:1

Тренеры и капитаны команд

Техническое оснащение команд

Символические сборные 

 Вратарь
  Герман Малиньш

 Защитники
  Павел Сурнин
  Евгений Постников
  Павел Михадюк
  Владислав Габов

 Полузащитники
  Валерий Афанасьев
  Александр Фертов
  Олег Лайзан
  Эдуард Суханов

 Нападающие
  Мамука Гонгадзе
  Натан Жуниор

 Вратарь
  Александр Власов

 Защитники
  Антон Куракин
  Даниэль Ола
  Игорь Савченков
  Мариюс Чиникас

 Полузащитники
  Ритвар Ругин
  Андрей Прохоренков
  Томас Тамошаускас
  Юргис Калнс

 Нападающие
  Вадим Янчук
  Владислав Козлов

Арбитры чемпионата 

 Лучшими главными судьями были признаны: Андрис Трейманис (Кулдига), Вадим Директоренко (Рига), Андрей Сипайло (Даугавпилс).
 Лучшими ассистентами были признаны: Харалдс Гудерманис (Царникава), Алексей Спасёнников, Денис Грабейс, Пётр Бабицкий, Алексей Милейка (все — Рига), Вячеслав Кохан (Даугавпилс).
 Лучшим инспектором был признан Виталий Лихолай (Юрмала).

См. также 
 Кубок Латвии по футболу 2011/2012
 Первая лига Латвии по футболу 2011
 Вторая лига Латвии по футболу 2011

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица сезона на сайте LFF 
 Регламент Высшей лиги Латвии по футболу на 2011 год

2011
Футбол в Латвии в 2011 году